Сергей Алексеевич Французов:
 Французов, Сергей Алексеевич (род. 1960) — советский и российский футбольный судья.
 Французов, Сергей Алексеевич (род. 1963) — доктор исторических наук, профессор.